Jaitsk of Yaitsk kan verwijzen naar:
Nizjni Jaitsk, nu Atıraw
Verchni Jaitsk, nu Oral